Thomas Martyn ist der Name folgender Personen:

* Thomas Martyn (Botaniker) (1735–1825), britischer Botaniker 
 Thomas Martyn (Zoologe) (um 1760–1816), britischer Malakologe, Entomologe und Zeichner